(I Can’t Get No) Satisfaction – singel i utwór The Rolling Stones z 1965 r.
 (I Can't Get No) Satisfaction (singel Acid Drinkers)
 Satisfaction – singel i utwór Bennego Benassiego z 2003 r.
 Satisfaction – serial telewizyjny stacji USA Network